Il singolare del Delray Beach Winter Championships 1994 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1994.

Steffi Graf era la detentrice del titolo e ha battuto in finale 6–3, 7–5 Arantxa Sánchez Vicario.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

Delray Beach Winter Championships 1994